Берисла́вский райо́н () — административная единица Херсонской области Украины. Административный центр — город Берислав.

География 
Бериславский район расположен в центральной части Херсонской области, в Причерноморской низменности, на правобережье Днепра и Каховского водохранилища. Занимает площадь 4747 км²

На севере граничит с Криворожским районом Днепропетровской области, на западе с Баштанским районом Николаевской области, на юго западе с Херсонским районом, на востоке с Каховским районом.

Население 
Численность населения района в укрупнённых границах — 99,1 тыс. человек.

Численность населения района в границах до 17 июля 2020 года по состоянию на 1 января 2020 года — 45 931 человек, из них городского населения — 15 950 человек, сельского — 29 981 человек.

В районе проживают представители 60 национальностей. Местами компактного проживания национальных меньшинств является село Змиевка (немцы, шведы) и поселок Казацкое (ассирийцы).

Административное деление 
Район в укрупнённых границах с 17 июля 2020 года делится на 11 территориальных общин (громад), в том числе 1 городская, 4 поселковые и 6 сельских общин (в скобках — их административные центры):
 Городские:
 Бериславская городская община (город Берислав);
 Поселковые:
 Великоалександровская поселковая община (пгт Великая Александровка),
 Высокопольская поселковая община (пгт Высокополье),
 Калиновская поселковая община (пгт Калиновское),
 Нововоронцовская поселковая община (пгт Нововоронцовка);
 Сельские:
 Борозенская сельская община (село Борозенское);
 Кочубеевская сельская община (село Кочубеевка);
 Мыловская сельская община (село Мыловое);
 Новоалександровская сельская община (село Новоалександровка);
 Новорайская сельская община (посёлок Новорайск);
 Тягинская сельская община (село Тягинка).

История 
В III—IV веке на территории района была столица Остготского королевства Данпарштадт, в конце XIV века — резиденция золотоордынского хана Тохтамыша — Догангечит. В 1484 году турки построили здесь крепость Гази-Кермен (позже Кызы-Кермен). Во время первого Азовского похода Петра I в 1695 году крепость разрушили казацкие полки гетмана Мазепы.

В 1784 году на руинах Кызы-Кермена основан город Берислав.

4 июня 1958 года к Бериславскому району были присоединены Львовский и Таврийский сельсоветы упразднённого Калининского района.

17 июля 2020 года в результате административно-территориальной реформы район был укрупнён, в его состав вошли территории:
 Бериславского района,
 Великоалександровского района,
 Высокопольского района,
 Нововоронцовского района.

На территории района более 350 различных достопримечательностей, среди которых:
 Остатки Каменской Сечи в селе Республиканец
 Могила кошевого атамана Костя Гордиенко
 Памятный знак в честь 500-летия первого упоминания о казачестве на месте бывшей крепости Тягинь
 Мемориал «Борцам за волю Украины» в с. Змиевка

По данным Херсонской областной госадминистрации, 24 февраля 2022 в ходе вторжения России на Украину в район вошла российская армия. В ходе контрнаступления ВСУ взяла под контроль всю территорию района по состоянию на 11 ноября 2022 года.

Святые места 
 Свято-Введенская деревянная церковь в Бериславе времен казачества XVIII века
 Свято-Григорьевский Бизюковский мужской монастырь в селе Червоный Маяк
 Свято Архангело—Михайловская церковь в селе Змиевка

Экономика 
В экономическом отношении район является аграрно-индустриальным с отраслями, специализирующимися на сельскохозяйственном производстве и переработке продукции. Промышленный потенциал составляют такие отрасли, как: машиностроение, производство строительных материалов и пищевая промышленность.

Промышленность 
ОАО «Бериславский машиностроительный завод» выпускает комплектующие изделия и запчасти к тепловозным, судовым и автотракторным дизелям и товары народного потребления.

В Бериславском районе работает 9 перерабатывающих предприятий. В их числе известные акционерные общества:
 «Князя Трубецкого» (село Весёлое)
 «Каменский» (село Отрадокаменка)
 «Бериславский сырзавод»
 «Бериславский хлебозавод»

Сельское хозяйство 
Среди 35 сельскохозяйственных предприятий района признанным лидером является агрофирма «Прогресс», основным видом деятельности которой является производство и переработка сельскохозяйственной продукции (консервы мясные и плодово-овощные, более 20 наименований колбасных изделий, до 10 видов мясных изделий). Она арендует около 3 тысяч га земель.

Всего же сельскохозяйственные предприятия различных форм собственности обрабатывают 116,3 тыс.га пашни, в том числе 226 фермерские хозяйства — 10,0 тыс.га.

В результате реформирования аграрного сектора большая часть маточного поголовья скота находится в частном секторе.

Транспорт 
По территории района проходит автодорога .

Социальная сфера 
В Бериславе действуют медицинское и педагогическое училища, аграрный лицей, в районе более 40 общеобразовательных учреждений разного уровня аккредитации. Издается районная газета «Маяк».

Примечания

Ссылки 
 Очерки по истории Бериславщины
 

Общины Бериславского района